Buitenlust (natuurgebied), natuurgebied bij Halsteren
Buitenlust (Diemen), wijk in Diemen
Buitenlust (Oegstgeest), wijk in Oegstgeest
Villa Buitenlust (Leidschendam), een monumentale villa in Leidschendam
Villa Buitenlust (Hillegersberg), een rijksmonumentale villa en voormalig raadhuis in Hillegersberg 
Villa Buitenlust (Nieuwerkerk aan den IJssel), een rijksmonumentale villa in Nieuwerkerk aan den IJssel